Па́йса, пайс (хинди पैसा, гуджарати પૈસા, урду پیسہ‎) — разменная монета в Индии, Пакистане, Непале и Бангладеш (до 1974 года — в Бутане). Является сотой частью рупии; в Бангладеш пайса (пойша) — сотая часть таки. До введения в Индии в 1957 году десятичной системы пайса составляла  часть рупии.

Примечания

Источники 
 
 , включающий статьи из следующих источников:
 Нумизматический словарь. / Зварич В. В. — 4-е изд. — Львов, 1980.
 Словарь нумизмата: Пер. с нем. / Фенглер Х., Гироу Г., Унгер В. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Радио и связь, 1993.
 Современный экономический словарь. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Инфра-М, 2005.

См. также 
 Байза (монета)
 Пойша

Пайс
Деньги Индии
Деньги Непала
Деньги Пакистана
Деньги Бутана